Aleksandr Pavlov peut désigner :
 Aleksandr Pavlov (né en 1942), acteur soviétique et russe ;
 Aleksandr Pavlov (né en 1973), lutteur biélorusse ;
 Aleksandr Pavlov (né en 1984), joueur de football biélorusse.

Voir aussi 
 Alexandre Pavloff (1974-), acteur français, sociétaire de la Comédie-Française.